Dit artikel gaat over de kwalificatie voor de FIVB World League 2011.

Eerste Ronde

Eerste Wedstrijd

Puerto Rico plaatst zich voor de tweede ronde

Tweede wedstrijd

Japan plaatst zich voor de tweede ronde

Tweede Ronde

Eerste wedstrijd

 Zuid-Korea plaatst zich voor de FIVB World League 2011
 Japan plaatst zich voor de FIVB World League 2011 door de terugtrekking van Nederland

Tweede wedstrijd

Puerto Rico plaatst zich voor de FIVB World League 2011

Externe links
 Officiële website van de 2011 FIVB World League

Volleybal in 2011